

Toponyme

Australie 
 Newtown, une banlieue de la ville de Sydney en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie ;
 Newtown Jets, un club de rugby à XIII de cette banlieue, le plus vieux club d'Australie.

États-Unis 
 Newtown, une ville de l‘État du Connecticut ;
 Newtown, une ville du comté de Sullivan, dans le Missouri ;
 Newtown, ville située en Ohio ;
 Newtown, une ville du comté de Bucks dans l‘État de Pennsylvanie ;
 Newtown, anciennement Newtown Square, une ville du comté de Delaware dans l‘État de Pennsylvanie.

Nouvelle-Zélande 
 Newtown : une banlieue de la capitale Wellington dans l'Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Royaume-Uni 
 Newtown, une ville du Powys, au pays de Galles ;
 Newtown AFC, un club de football de cette ville.